Messer Leon, équivalent de Messire ou Maestro est le surnom donné à :
 Juda ben Isaac de Paris, un tossafiste du , descendant probablement de Rachi
 Menahem Sire Léon, l'un des savants juifs les plus éminents de Melun au . 
 Juda ben Yehiel le médecin (du ), Messer étant un titre fréquemment attribué aux médecins. 
 Son fils, Messer David ben Messer Leon, est également connu sous le nom de David Messer Leon

Notes et références